Trichocepheus är ett släkte av kvalster. Trichocepheus ingår i familjen Tetracondylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Trichocepheus